Джон Энтони Крамер (; ,  — , ) — английский филолог, профессор в Оксфорде.

Его сочинения: «Description of ancient Italy» (Л., 1826); «Description of Asia Minor» (1834); «Description of ancient Greece» (1820); «Study of modern history» (1843). Крамер издал «Anecdota Graeca» (1839—1841) и «Catenae Graecorum patrum in Novum Testamentum» (1838—1844).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Catenae Graecorum Patrum in Novum Testamentum

Персоналии по алфавиту
Выпускники Оксфордского университета
Филологи Великобритании